Lubowiecki ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Józef Lubowiecki, litauisch-polnischer Politiker
 Cornelius von Lubowiecki (* 1876), österreichischer Diskuswerfer
 Jan Franciszek Lubowiecki (1630–1674), litauisch-polnischer Politiker, Abgeordneter des Semj
 Piotr Lubowiecki, litauisch-polnischer Offizier
 Władysław Lubowiecki († 1676), litauisch-polnischer Politiker, Marschall des Sejm